Roy kan syfta på:

USA 

 Roy, New Mexico, ort, Harding County, 
 Roy, Montana, ort, Fergus County, 
 Roy, Utah, ort, Weber County, 
 Roy, Washington, ort, Pierce County,

Se även 
Mount Roy – flera